Komissarow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Danilowitsch Komissarow (* 1944), russischer Schauspieler
 Daniil Semjonowitsch Komissarow (1907–2008), russischer Iranist, Hochschullehrer, Übersetzer und Attaché
 Juri Danilowitsch Komissarow (1936–2016), russischer Schauspieler
 Oleg Nikolajewitsch Komissarow (* 1982), russischer Boxer
 Ossip Iwanowitsch Komissarow (1838–1892), russischer Lebensretter Kaiser Alexanders II.